Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1973 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie bez udziału w eliminacjach polskich żużlowców z tego powodu, iż Finał Światowy odbywał się na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Jerzy Szczakiel jako pierwszy Polak wywalczył tytuł indywidualnego mistrza świata. Tak opisał dodatkowy bieg o złoty medal z Nowozelandczykiem Ivanem Maugerem:

Eliminacje europejskie

Eliminacje kontynentalne

Ćwierćfinały

Pardubice (1) 
 10 maja 1973 (czwartek),  Pardubice

Awans: 8 do Półfinału Kontynentalnego

Krumbach (2) 
 20 maja 1973 (niedziela),  Krumbach

Awans: 8+1 do Półfinału Kontynentalnego

Miszkolc (3) 
 20 maja 1973 (niedziela),  Miszkolc

Awans: 8+1 do Półfinału Kontynentalnego

Krsko (4) 
 20 maja 1973 (niedziela),  Krško

Awans: 8 do Półfinału Kontynentalnego

Półfinały

Rodenbach (1) 
 2 czerwca 1973 (sobota),  Rodenbach

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Slany (2) 
 2 czerwca 1973 (sobota),  Slaný

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 23 czerwca 1973 (sobota),  Leningrad

Awans: 8 do Finału Europejskiego

Eliminacje skandynawsko-brytyjskie

Skandynawia

Kwalifikacja szwedzka

Visby (1) 
 1 maja 1973 (wtorek),  Visby

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Målilla (2) 
 1 maja 1973 (wtorek),  Målilla

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej

Lindesberg (3) 
 5 maja 1973 (sobota),  Lindesberg

Awans: 8+1 do kwalifikacji skandynawskiej

Kwalifikacja skandynawska

Sztokholm (1) 
 17 maja 1973 (czwartek),  Sztokholm

Awans: 5 do Finału Skandynawskiego

Skien (2) 
 27 maja 1973 (niedziela),  Skien

Awans: 5 do Finału Skandynawskiego

Selskov (3) 
 27 maja 1973 (niedziela),  Selskov

Awans: 5 do Finału Skandynawskiego oraz Reidar Eide z Norwegii

Finał Skandynawski 
 6 czerwca 1973 (środa),  Norrköping

Awans: 8 do Finału Skandynawsko-Brytyjskiego

Eliminacje brytyjskie

Półfinały

Leicester (1) 
 5 czerwca 1973 (wtorek),  Leicester

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Wimbledon (2) 
 7 czerwca 1973 (czwartek),  Londyn – Wimbledon

Awans: 8 do Finału Brytyjskiego

Finał Brytyjski 
 21 czerwca 1973 (czwartek),  Sheffield

Awans: 8 do Finału Skandynawsko-Brytyjskiego

Finał Skandynawsko-Brytyjski 
 1 sierpnia 1973 (środa),  Coventry

Awans: 8 do Finału Europejskiego
Uwaga! Po finale John Louis został zdyskwalifikowany

Finał Europejski 
 19 sierpnia 1973 (niedziela),  Abensberg

Awans: 11+1 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 2 września 1973 (niedziela),  Chorzów – Stadion Śląski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Finał Światowy Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu 1973 w serwisie YouTube 

1973
1973 w sporcie żużlowym